Amphoe Si Samrong (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) in der Provinz Sukhothai. Die Provinz Sukhothai liegt in der Nordregion von Thailand.

Geographie 
Benachbarte Distrikte (von Süden im Uhrzeigersinn): die Amphoe Mueang Sukhothai, Ban Dan Lan Hoi, Thung Saliam und Sawankhalok der Provinz Sukhothai Province sowie Amphoe Phrom Phiram der Provinz Phitsanulok.

Die wichtigste Wasser-Ressource ist der Mae Nam Yom (Yom-Fluss).

Geschichte 
Der Distrikt wurde 1939 von Khlong Tan in Si Samrong umbenannt.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Si Samrong ist in 13 Gemeinden (Tambon) unterteilt, die sich weiter in 137 Dorfgemeinschaften (Muban) gliedern.

Lokalverwaltung 
Si Samrong (Thai: ) ist eine Kleinstadt (Thesaban Tambon)im Landkreis, sie besteht aus Teilen der Tambon Khlong Tan und Sam Ruean.

Es gibt außerdem 12 „Tambon Administrative Organizations“ (TAO,  – Verwaltungs-Organisationen) für die Tambon im Landkreis, die zu keiner Stadt gehören.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Informationen zum Amphoe Si Samrong von amphoe.com (in Thai)

Si Samrong